Алекса́ндр Васи́льевич Ме́льников:
 Мельников, Александр Васильевич (1827—1879) — знаменитый минёр, герой Севастопольской обороны.
 Мельников, Александр Васильевич (1889—1958) — хирург-онколог, генерал-майор медицинской службы, академик АМН СССР.